Вирджил Андрей Иван (; 4 января 1997, Морени, Румыния) — румынский футболист, нападающий клуба «Университатя (Крайова)» и национальной сборной Румынии.

Клубная карьера 
Начинал карьеру в румынских командах из низших лиг. В январе 2014 года присоединился к клубу «Университатя (Крайова)» из второй лиги. По итогам сезона 2013/14 клуб вышел в Лигу 1. Дебют форварда в чемпионате Румынии состоялся 2 августа 2014 года в матче против «Стяуа». В этом поединке он отметился забитым голом. Всего в сезоне 2014/15 игрок принял участие в семнадцати встречах. Следующий сезон начал в качестве основного форварда «Университати».

17 июля 2017 года перешел в ФК «Краснодар», с которым подписал пятилетний контракт.

24 июня 2018 был отдан в годичную аренду в венский «Рапид».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Румынии, проведя за них тринадцать встреч. В 2014 году дебютировал за молодёжную сборную страны. 17 ноября 2015 года состоялся дебют Ивана в составе национальной сборной Румынии в матче против сборной Италии.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 7 / забито голов: 0; победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Краснодар-2»